

Patronyme 
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), surnommé le « Patriarche de l'Indépendance » brésilien ;
 José Bonifácio Le Jeune (1827-1886), poète, juriste, professeur, politique, brésilien.

Toponyme 
 José Bonifácio, municipalité au Brésil ;
 José Bonifácio, district de São Paulo au Brésil.